tabulator – maszyna licząco-analityczna, służąca do drukowania wyników obliczeń
 tabulator – klawisz maszyny do pisania, przesuwający głowicę drukującą do odpowiedniej kolumny druku 
 tabulator – klawisz na klawiaturze komputera, pełniący analogiczną funkcję jak wyżej podczas edycji tekstów
 znak tabulacji – znak znajdujący się m.in. w tablicy ASCII